Forsvarsministeriet, o Ministério da Defesa da Dinamarca
 Festival Música Nova - festival de música contemporânea
 Faculdade Maurício de Nassau - instituição de ensino superior em Recife, Brasil
 Mononucleótido de flavina (também conhecido como flavina mononucleótido) - um composto bioquímico

Desambiguações de siglas